Віртуалізація функцій мережі ()
  ()